Classic (englisch „klassisch“) steht für:

 Classic (Qualitätsstufe), Qualitätsstufe von Wein
 Classic, Mineralwasser mit viel Kohlensäure
 Classic (Snooker), englisches Snookerturnier
 Classic Tankstellen, deutsche Tankstellenkette
 Classic-Umgebung, eine virtuelle Maschine für Mac OS X
 Classic Mac OS, auf Deutsch klassisches Mac OS, die ursprüngliche Betriebssystem-Linie der Macintosh-Computer von Apple, siehe Mac OS (Classic)
 Macintosh Classic, Computer von Apple
 Classic, Markenname des Automobilherstellers Compagnie Générale des Voitures à Paris
 Classic Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Classic Reproductions, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Toyota Classic, Automodell mit Retro-Design
 Chris Classic, US-amerikanischer Rapper
 Classic (Album), Musikalbum der Rapper Bushido und Shindy

Siehe auch:
 Classique
 Klassik